Store kan ha flera betydelser:

 Store (ätt), svensk utslocknad adelsätt med medeltida ursprung
 Store (gardin), gardintyp som täcker hela fönstret

 På norska, danska och även på svenska kan store vara bestämd form singularis eller pluralisform av adjektivet stor. I denna betydelse ingår det i en lång rad uppslagsord:
 Store norske leksikon
 Den Store Danske Encyklopædi
 Store Mosse nationalpark
 Karl den store
 På engelska kan ordet store beteckna en butik eller en försäljningstjänst. I denna betydelse ingår det i uppslagsord som
 Apple Store
 Itunes (iTunes) Store
 Playstation Store